

Graduación
 Capitán o capitana, cargo de una persona que lidera un grupo. Es también una graduación militar.
 Capitán de barco, persona con mayor autoridad a bordo de un barco.

Deportes
 Capitán (deporte), puesto en determinados deportes de equipo;
 Capitán (fútbol)

Geografía
 Capitán, población en el estado de Nuevo México, EE. UU.
 El Capitán, formación rocosa en el Parque nacional de Yosemite, estado de California, EE. UU.
 Ría del Capitán, desemboca en la ría de Oyambre, Cantabria, España.

Otros 
 Capitán, cóctel peruano a base de pisco.

Véase también
 La Capitana